Die spanische autonome Gemeinschaft La Rioja hat 174 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

La Rioja, Gemeinden
!La Rioja